Vasikkaselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vasikkaselkä (del av en sjö i Lappland), 
 Vasikkaselkä (del av en sjö, lat 66,12, long 28,63), 

Robotskapade Finlandförgreningar